Centro Universitário Braz Cubas (anteriormente "Universidade Braz Cubas")
União Brasileira de Compositores
Universidade da Colúmbia Britânica

Desambiguações de siglas